Gabriele Aldegani (Velence, 1976. május 10. –) olasz labdarúgó, a Pescara kapusa. Pályafutása során számos csapatban megfordult, több klubnál csak kölcsönben.

Források 
Gabriele Aldegani adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1976-ban született személyek
Élő személyek
Velenceiek
Olasz labdarúgók
Labdarúgókapusok
A Milan labdarúgói
Az AC Prato labdarúgói
A Monza labdarúgói
Az FC Treviso labdarúgói
A Cosenza Calcio labdarúgói
A Livorno labdarúgói
Az AC Rimini 1912 labdarúgói
A Piacenza labdarúgói
Az AS Bari labdarúgói
Az AS Avellino 1912 labdarúgói
A Chievo labdarúgói
A Grosseto labdarúgói
A Benevento Calcio labdarúgói
Az US Cremonese labdarúgói
A Pescara labdarúgói